Miejscowości w USA:
 Norristown – miejscowość (borough) w stanie Pensylwania
 Norristown – obszar niemunicypalny w stanie Arizona
 Norristown – obszar niemunicypalny w stanie Georgia
 Norristown – obszar niemunicypalny w stanie Indiana